Lars Westerberg kan avse:

Lars Westerberg (politiker) (1929-1983), svensk politiker (socialdemokrat)
Lars Westerberg (företagsledare) (1948-), svensk företagsledare
Lars Westerberg (fysiker), professor i fysik vid Uppsala universitet
Lars Westerberg (journalist)